Hanstedt est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Hanstedt (Harburg), municipalité allemande de Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Harburg
 Hanstedt (Uelzen), municipalité allemande de Basse-Saxe, dans l'arrondissement d'Uelzen
 Hanstedt, quartier de la municipalité allemande de Breddorf (Basse-Saxe)
 Hanstedt, quartier de la municipalité allemande de Wildeshausen (Basse-Saxe)
 Hanstedt II, quartier de la municipalité allemande d'Uelzen (Basse-Saxe)

Patronyme 

  (1904-1975), violoniste allemand.

Patronyme allemand